ÖGV steht für: (alphabetisch)
 Österreichischer Gebirgsverein, eine Sektion des Österreichischen Alpenvereins
 Österreichischer Gebrauchshundesport-Verband
 Österreichischer Genossenschaftsverband

 Österreichischer Gewerbeverein
 Österreichischer Gewichtheber Verband
 Österreichischer Golf-Verband

OGV